Filippow () – rosyjskie nazwisko

 Anton Filippow – uzbecki szachista i sędzia szachowy
 Giennadij Filippow – radziecki reżyser filmowy oraz animator
 Iwan Filippow – radziecki polityk
 Nikita Filippow – kazachski lekkoatleta
 Piotr Filippow – rosyjski polityk
 Walerij Filippow – rosyjski szachista
 Wasilij Filippow – radziecki i buriacki polityk

Zobacz także 
 Filippowa – żeńska forma